Valenciano kann sich beziehen auf

 Valencianische Sprache
 María Elena Valenciano Martínez-Orozco, spanische Politikerin